Arlt ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Albert-Wilhelm Arlt (1892–nach 1926), deutscher Politiker (DVP)
 Eberhard Arlt (1905–1972), deutscher Politiker (SED)
 Elsbeth Arlt (1948–2015), deutsche Künstlerin
 Erika Arlt (1926–2015), deutsche Heimatforscherin
 Ferdinand von Arlt (1812–1887), österreichischer Mediziner und Ophthalmologe
 Friederike Arlt (* 1984), deutsche Sportgymnastin
 Fritz Arlt (1912–2004), deutscher Beamter und SS-Mitglied

 Georg Arlt (1884–1908), sächsisch Kgl. Hofgärnter
 Hans Arlt (1883–1951), deutscher Ministerialbeamter und Hochschullehrer
 Hans-Georg Arlt (1927–2011), deutscher Violinist
 Hans-Jürgen Arlt (* 1948), deutscher Sozialwissenschaftler und Publizist
 Harry Arlt (1926–2014), deutscher Fußballspieler
 Ilse Arlt (1876–1960), österreichische Armutsforscherin
 Ingeborg Arlt (* 1949), deutsche Schriftstellerin
 Isabel Arlt (* 1973), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Jens Arlt (* 1969), deutscher Offizier
 Jochen Arlt (* 1948), deutscher Schriftsteller und Herausgeber
 Johannes Arlt (* 1984), deutscher Politiker (SPD)
 Judith Arlt (* 1957), Schweizer Literaturwissenschaftlerin, Polonistin und Übersetzerin
 Klaus-Dieter Arlt (* 1942), deutscher Politiker (CDU)
 Maike Arlt (* 1963), deutsche Volleyballspielerin
 Manfred Arlt (1928–2006), deutscher Architekt

 Otto von Arlt (1818–1892), deutscher Generalmajor
 Paul Arlt (1914–2005), US-amerikanischer Cartoonist und Maler
 Peter Arlt, (* 1943), deutscher Schriftsteller
 Reiner Arlt (1928–1997), deutscher Agrarwissenschaftler, Rektor der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften in der DDR, MdV
 Roberto Arlt (1900–1942), argentinischer Erzähler, Dramatiker und Journalist
 Richard Arlt (1911–1999), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, Gewerkschafter und Bergbau-Ingenieur
 Tobias Arlt (* 1987), deutscher Rennrodler
 Wilfried Arlt (* 1936), deutscher Ingenieur
 Wilhelm von Arlt (1853–1944), böhmischer Bergsteiger und Skifahrer

 Wolfgang Arlt (* 1952), deutscher Verfahrenstechniker
 Wolfgang Georg Arlt (* 1957), deutscher Sinologe
 Wulf Arlt (* 1938), deutscher Musikwissenschaftler

Siehe auch 
 Arlt Computer, deutsches Handelsunternehmen für Computerprodukte

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname